Маковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Маковичи — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Украина 
 Маковичи — село в Турийском районе Волынской области.

См. также 
 Макович
 Маковицы